Pandemia de COVID-19 din Republica Moldova este o pandemie în curs de desfășurare pe teritoriul Republicii Moldova cauzată de noul coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2), virus care provoacă o infecție numită COVID-19, care poate fi asimptomatică, ușoară, moderată sau severă. Infecția severă include o pneumonie atipică severă manifestată clinic prin sindromul de detresă respiratorie acută.

Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat pe 7 martie 2020 la o femeie de 48 de ani revenită din Italia. La 18 martie 2020 a fost înregistrat primul deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus.

Până pe 7 martie 2021, la un an de la pandemie, au fost confirmate prin teste de laborator 195.252 cazuri de infecție cu COVID-19, dintre care 171.330 persoane s-au vindecat, iar 4.111 persoane au decedat.. 

La 28 februarie 2021, Republica Moldova a primit 21.600 de doze de vaccin AstraZeneca din partea României, iar la 2 martie 2021 a început procesul de vaccinare în țară.

Cronologie 
13 martie 2020: în Republica Moldova a fost instituit cod roșu de alertă privind infecția cu COVID-19. Ca măsuri de prevenție, Guvernul Republicii Moldova a sistat procesul educațional în grădinițe, școli, colegii, școli profesionale și universități, a anulat mai multe rute aeriene și a suspendat slujbele divine pentru toate cultele.

În regiunea transnistreană a Republicii Moldova manifestațiile în masă sunt interzise începând cu 13 martie 2020, instituțiile de învățământ sunt închise începând cu 16 martie 2020, iar din seara aceleiași zile în regiune a fost instituită stare de urgență. Primele cazuri din regiunea transnistreană au fost confirmate la 21 martie.

17 martie 2020: Parlamentul Republicii Moldova a instituit stare de urgență pentru perioada 17 martie – 15 mai 2020 (60 de zile), ceea ce a constituit motiv de convocare a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

18 martie 2020: în Republica Moldova a fost înregistrat primul deces al unei persoane diagnosticate cu virusul COVID-19. Conform comunicatului de presă al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, femeia care a decedat avea vârsta de 61 de ani, revenise din Italia (Padova) și a fost internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, cu infecție respiratorie acută și cu pneumonie bilaterală, iar în data de 15 martie 2020 starea ei s-a agravat, pacienta fiind transferată la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Pacienta respectivă suferea de boli cronice, precum hipertensiune de gradul 2 și diabet zaharat de tip 2.

13 aprilie 2020: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a inclus în numărul total de cazuri confirmate și numărul de persoane care se tratează la domiciliu (cu forme ușoare ale bolii), a căror diagnoză de COVID-19 a fost stabilită de medicii de familie în baza criteriilor clinice și epidemiologice, fără teste de laborator, conform Ordinului Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 385 din 9 aprilie 2020 „Cu privire la acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19 la etapa de transmitere comunitară a infecției” .
28 februarie 2021: Republica Moldova a primit 21.600 de doze de vaccin AstraZeneca din partea României.
2 martie 2021: A început procesul de vaccinare în țară.

Date statistice 
Mențiune importantă: după cum a precizat Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova la 25 aprilie 2020, numărul de vindecări raportat de autoritățile Republicii Moldova include doar persoanele din instituțiile medicale care sunt controlate de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, dar nu include cazurile tratate în regiunea transnistreană a Moldovei, deoarece Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldovanu nu are acces la acestă informație. Prin urmare, numărul real al vindecărilor ar fi mai mare decât numărul reflectat în diagramele de mai jos. De asemenea, întrucât numărul de cazuri active este calculat prin scăderea din numărul cazurilor confirmate a numărului de vindecări și de decese, numărul real de cazuri active ar fi mai mic decât numărul reflectat în diagramele de mai jos.

Nr. total de cazuri

Nr. de teste primare efectuate zilnic

Sursa numărului de teste efectuate zilnic: pentru 8-14 și 16 martie 2020: raportul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prezentat la conferința de presă din 1 mai 2020; pentru 15, 17, 25 și 26 martie 2020, 28 martie - 6 aprilie 2020 și începând cu 8 aprilie 2020: comunicatele de presă ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova ; pentru 18 - 24 martie 2020: numărul testelor efectuate a fost anunțat la briefingurile zilnice, după ședințele Centrului unic de comandă de gestionare a crizei provocate de COVID-19 (înregistrările video ale briefingurilor sunt disponibile la www.privesc.eu și www.realitatealive.md ). 

Nr. de cazuri noi confirmate zilnic

Nr. de vindecări zilnice

Nr. de decese zilnice

Nr. de cazuri active pentru fiecare zi

Numărul total de cazuri după vârstă (confirmate în perioada 7 martie - 13 iunie 2020):

Numărul total de cazuri după vârstă și sex (confirmate în perioada 7 martie - 13 iunie 2020):

Numărul total de cazuri după sex
(confirmate în perioada 7 martie 2020 - 31 martie 2022):

Nr. total de cazuri: femei (confirmate în perioada 7 martie - 13 iunie 2020)

Numărul total de cazuri după tipul de transmitere a infecției
(confirmate în perioada 7 martie - 13 iunie 2020):

Evoluția zilnică

Notă: Imp. = cazuri de import; Loc. = cazuri cu transmitere locală; Susp. = cazuri suspecte; n/d = informația nu este disponibilă.

Nr. de cazuri la nivel de raioane și municipii (confirmate în perioada 7 martie - 4 mai 2020)

Note

Vezi și
 Colaborare moldo-română în timpul pandemiei COVID-19

Legături externe 
COVID-19 în Republica Moldova: situația la zi (vezi și versiune mobilă). Ministerul Sănătății
Comunicate de presă ale Ministerului Sănătății
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Informații privind Coronavirus. Guvernul Republicii Moldova
Cronica pandemiei COVID-19 în Republica Moldova

Coronaviroză COVID-19
Moldova
Sănătatea în Republica Moldova
2021 în Republica Moldova
2022 în Republica Moldova